

France 
Aubencheul-au-Bac, commune du canton de Cambrai-Ouest, dans le département du Nord ;
Aubencheul-aux-Bois, commune du canton du Catelet, dans le département de l'Aisne.